Hannover (dansk og tysk stavemåde); Hanover (engelsk stavemåde) har flere betydninger:

 Hannover - by i Niedersachsen, Tyskland

Stater eller regioner i Tyskland 
 Region Hannover - dannet 1. november 2001 og er en fusion mellem den tidligere Landkreis Hannover og den kreisfrei by Hannover.
 Hannover (region) - var et landområde, Regierungsbezirk bestående af Provinsen Hannover og Niedersachsen som eksisterede fra 1885 og indtil 2004.
 Kurfyrstendømmet Hannover - uformelt - formelt Kurfyrstendømmet Braunschweig-Lüneburg.
 Kongeriget Hannover (1814–1866)
 Provinsen Hannover - 1868 til 1918 og derefter i Fristaten Preussen fra 1918 til 1946.
 Hannover (land) - historisk stat

Andet tysk anvendelse 
 Hannoversche Waggonfabrik - tidligere flyfabrik
 Hannover Re - en af de største genforsikringsselskaber i verden
 Hannoversch Münden - by
 Hannover Messe - årlig begivenhed i april
 Hannovermessen - udstillingsområde
 Hannover 96 - fodboldhold

Slægter eller fyrstehus 
 Hannover (slægt) - jødisk slægt som indvandrede til København 1807.
 Huset Hannover - tysk fyrstehus der nedstammede fra Henrik Løve og som regerede Braunschweig-Lüneburg (Hannover).

Andre steder i verden 
 Hanover Square (flertydig)

Chile 
 Hanover Island

Canada 
 Hanover, Manitoba
 Hanover, Ontario

Jamaica 
 Hanover Parish

Papua New Guinea 
 New Hanover Island

Sydafrika 
 Hanover, Northern Cape

Storbritannien 
 Hanover, Brighton

USA 
 Hanover, Connecticut
 Hanover, Illinois
 Hanover, Indiana
 Hanover, Kansas
 Hanover, Maine
 Hanover, Maryland
 Hanover, Massachusetts
 Hanover, Michigan
 Hanover, Minnesota
 Hanover, New Hampshire
 Hanover, New Mexico
 Hanover, New York
 Hannover, North Dakota
 Hanover, Ohio
 Hanover, Pennsylvania
 Hanover, Virginia
 Hanover, Wisconsin
 Hanover County, Virginia